Касаль () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Мануель де Бернардо Альварес дель Касаль — президент Вільної Держави Кундінамарка
 Серхіо Касаль — іспанський тенісист